Il singolare femminile del torneo di tennis Canada Open 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Andrea Jaeger 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Assente
 Andrea Jaeger (finale)
 Hana Mandlíková (semifinali)
 Sylvia Hanika (secondo turno)
 Barbara Potter (secondo turno)
 Mima Jaušovec (terzo turno)
 Billie Jean King (secondo turno)

 Hana Mandlíková (quarti di finale)
 Bonnie Gadusek (terzo turno)
 Zina Garrison (primo turno)
 Ann Kiyomura-Hayashi (secondo turno)
 Yvonne Vermaak (primo turno)
 Rosalyn Nideffer (terzo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1982